The Complete Studio Recordings (ABBA), compilatiealbum van Abba
The Complete Studio Recording (The Doors), compilatiealbum van The Doors
The Complete Studio Recordings (Led Zeppelin), compilatiealbum van Led Zeppelin